Оно не является простым числом, а относительно последовательности простых чисел расположено также между 107 и 109.

В математике 
 Среднее между двумя простыми близнецами 107 и 109.
 Внутренний угол правильного пятиугольника в градусах.
 Входит в дискриминант в формуле Кардано, используемой при решении кубических уравнений.
 Насчитывается 108 форм гептамино, среди которых также присутствует одно «дырявое» гептамино .
 Сумма цифр этого числа - 9 (делится на 3 (36) и на 9 (12))
 Произведение цифр этого числа - 0

В науке 

 Атомный номер хассия.
 Средняя скорость вращения Земли по эллиптической орбите вокруг Солнца чуть не дотягивает до 108 тыс. км/час (107,15). По мере приближения к Солнцу ближе к перигелию достигает этой величины.
 Объём Земли ~ 108∙1010 км3 (108,32073×1010).
 Расстояние от Земли до Солнца 1,496·1011 м эквивалентно 108 диаметрам Солнца 1,392·109 м, или, если точно, — 107,5.

В религии 
 Сакральное число в буддизме:
 Кангьюр (Канджур, Гандхур), сборник высказываний Будды, состоит из 108 томов;
 буддийские чётки имеют 108 бусин;
 108 страстей — основаны на том, что у человека есть пять видов ощущений через органы чувств, плюс сознание. Каждый из этих путей осознания окружающего мира включает в себя по три ощущения из чувственного опыта — приятное, неприятное и нейтральное. Итого — 18=(5+1)*3. Удвоим это число тем, что каждое из этих ощущений либо ведёт к блаженству, либо, наоборот, отталкивает от него. Получаем число 36. Но и, поскольку этот опыт существует в прошлом, настоящем и будущем, умножаем 36 на 3. Итого, (5+1)*3*2*3 = 108 страстей.
 108 Простираний покаяния
 108 приписываются особые свойства из-за возможности представления в виде треугольника: 108 получается как произведение (гиперфакториал) чисел
{|
| || ||1|| ||
|-
| ||2|| ||2||
|-
|3|| ||3|| ||3
|}
 Сакральное число в индуизме:
 108 имён Шивы
 108 имён Вишну
 108 — общее число гопи Вриндавана
 108 — число бусин в чётках-малах, используемых для повторения мантр
 108 блаженных польских мучеников

В других областях 
 18 апреля (108 день года)
 108 год; 108 год до н. э.
 ASCII-код символа «l» — строчная латинская «L»
 108 минут длился первый полёт человека в космосе
 каждые 108 минут совершалось нажатие на кнопку в телесериале LOST; также это число — сумма важных цифр сериала: 4, 8, 15, 16, 23, 42.
 108 — эвфемистическое название гомосексуальности в Парагвае, возникшее из-за так называемого Дела ста восьми — кампании антигомосексуальных репрессий 1959 года.

Примечания 

Полнократные числа